Europamästerskapet i basket för damer 1960 spelades i Sofia, Bulgarien och var den sjunde EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 3 och 11 juni 1960 och totalt deltog tio lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Bulgarien och Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens femte EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De tio lagen som var med i EM var indelade i två grupper med fem lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om platserna ett till sex, medan de två sämsta spelade om platserna sju till tio. Lagen tog med sig matchresultaten mot lagen i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från den andra gruppen i andra gruppspelet. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Grupp A

Grupp B

Slutspelsrundan

Matcher om plats 7-10

Matcher om plats 1-6

Slutplaceringar

Se även
 Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar
 Basket-EM 1960 på fiba archive 
 Basket-EM 1960 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1960 på todor66.com 

1960 i Bulgarien
Sportåret 1960
Internationella baskettävlingar i Bulgarien
Sportevenemang i Sofia
1960
Sofia under 1900-talet